Сила́нтьев (Сила́нтьева) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Силантьев, Анатолий Алексеевич (1868—1918) — российский зоолог, охотовед.
 Силантьев, Василий Васильевич (1922—2009) — советский танкист, кавалер шести орденов Красной Звезды.
 Силантьев, Денис Олегович (род. 1976) — украинский пловец.
 Силантьев, Иван Матвеевич (1918—1958) — Герой Советского Союза.
 Силантьев Игорь Витальевич (род. 1960) — российский литературовед, директор Института филологии Сибирского отделения РАН. 
 Силантьев, Игорь Игоревич (род. 1991) — украинский футболист.
 Силантьев, Константин Васильевич (1931—2005) — украинский певец.
 
 Силантьев, Николай Андреевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Силантьев, Роман Анатольевич (род. 1977) — российский религиовед, историк религии и исламовед.
 Силантьев, Юрий Васильевич (1919—1983) — советский дирижёр и композитор.

